Der Scottish League Cup wurde 1960/61 zum 15. Mal ausgespielt. Der schottische Fußball-Ligapokal, der unter den Teilnehmern der Scottish Football League ausgetragen wurde, begann am 13. August 1960 und endete mit dem Finale am 29. Oktober 1960 im Hampden Park von Glasgow. Als Titelverteidiger startete Heart of Midlothian in den Wettbewerb das sich im Vorjahresfinale gegen Third Lanark durchgesetzt hatte. Im diesjährigen Endspiel trafen die Glasgow Rangers auf den FC Kilmarnock. Die Rangers erreichten zum fünften Mal das Endspiel im Ligapokal nach 1947, 1949, 1952 und 1958. Die Killies erreichten nach 1953 zum zweiten Mal das Finale. Die Rangers gewannen durch einen 2:0 Endspielsieg nach Toren von Ralph Brand und Alex Scott zum dritten Mal den Titel. Die Killies verloren nach 1953 gegen den FC Dundee auch ihr zweites Finale. In der gleichen Saison wurden die Rangers zum 32. Mal in der Vereinsgeschichte schottischer Meister. Vizemeister mit einem Punkt Rückstand wurde der FC Kilmarnock.

Gruppenphase

Gruppe 1 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1960. Das Entscheidungsspiel um den Gruppensieg fand am 12. September 1960 statt.

Gruppe 2 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1960.

Gruppe 3 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1960.

Gruppe 4 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1960.

Gruppe 5 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1960.

Gruppe 6 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1960.

Gruppe 7 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1960.

Gruppe 8 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1960.

Gruppe 9 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1960.

Supplementary Round 
Ausgetragen wurde die Extrarunde am 5. und 7. September 1960.

|}

Viertelfinale 
Ausgetragen wurden die Hinspiele am 14. September 1960. Die Rückspiele fanden am 21. September 1960 statt.

|}

Halbfinale 
Ausgetragen wurden die Spiele am 12. und 19. Oktober 1960.

|}

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Scottish League Cup 1960/61 bei statto.com

Einzelnachweise 

1960/61
Fußballsaison 1960/61